Mužská čtyřhra German Open 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do deblové soutěže hamburského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl finsko-australský pár Henri Kontinen a John Peers, jehož členové se rozhodli turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal nasazený chorvatský pár Ivan Dodig a Mate Pavić, který ve finále za 76 minut zdolal uruguaysko-španělské turnajové dvojky Pabla Cuevase s Marcem Lópezem po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Chorvaté v utkání odvrátili dvě ze tří brejkových příležitostí a sami třikrát prolomili podání soupeřů. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali první společnou trofej. Dodig vybojoval osmý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Paviće to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Ivan Dodig /  Mate Pavić (vítězové)
  Pablo Cuevas /  Marc López (finále)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (semifinále)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hamburg European Open
Tenis v Německu v roce 2017
ATP World Tour 2017